Lola bezeichnet:
 Lola (Vorname); siehe dort Etymologie und bekannte Namensträgerinnen
 Lola Cars, einen englischen Rennwagen-Hersteller
 Lola (Lied), einen Song von Ray Davies
 Lola (Buchreihe), eine Kinderbuchreihe von Isabel Abedi
 Lola (Fernsehsendung), ein Frauenmagazin auf ARTE (Januar 2003 bis Ende 2006)
 Deutscher Filmpreis#Trophäe, Name der Trophäe des Deutschen Filmpreises
 (463) Lola, ein Asteroid des Hauptgürtels
 den ehemaligen brasilianischen Fußballspieler Raimundo Correa
 Mount Lola, Berg auf Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Point Lola, Landspitze an der Nordküste von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Lola ist der Name folgender Orte:
 Lola (Präfektur), Präfektur in Guinea, Afrika
 Lola (Guinea), Stadt in Guinea, Afrika
 Lola (Fluss), Fluss in Sierra Leone

Lola ist der Titel folgender Filme:
 Lola, das Mädchen aus dem Hafen, französischer Film von Jacques Demy (1961)
 Lola (1981), deutscher Film von Rainer Werner Fassbinder
 Lola (1986), spanischer Film von Joan Josep Bigas Luna
 Lola (2009), französisch-philippinischer Film von Brillante Mendoza
 Lola (2022), Science-Fiction-Mockumentary von Andrew Legge
 Lola rennt, deutscher Actionthriller von Tom Tykwer (1998)
 Hier kommt Lola!, deutscher Kinderfilm von Franziska Buch (2010)

Lola ist der Familienname folgender Personen:
 Ella Lola (1883–?), Tänzerin
 Nicolas Djomo Lola (* 1944), kongolesischer Geistlicher, Bischof von Tshumbe

LOLA ist Abkürzung für:
 Laser Communication Terminal, französisches Projekt zur Laserkommunikation
 Lockstedter Lager, später Hohenlockstedt und eine dort ansässig gewesene Bürstenfabrik
 Lunar Orbiter Laser Altimeter, ein Höhenmessinstrument des Lunar Reconnaissance Orbiter, siehe Lunar Reconnaissance Orbiter#LOLA

Siehe auch:
 Lula
 Lolo
 Lolapress

Abkürzung